Аэропорт Шалон-Ватри (, IATA: XCR, ICAO: LFOK) — небольшой международный аэропорт, обслуживающий город Шалон-ан-Шампань (ранее Шалон-сюр-Марн) в северо-восточной Франции. Он расположен в 22 км (14 миль) к юго-востоку от Шалон-ан-Шампани, недалеко от Ватри, в департаменте Марна. В 1953 году он был открыт как авиабаза Ватри, а в 2000 году перешел с военного на гражданское положение.

Для осуществления грузовых операций он именуется аэропортом Ватри. Что касается пассажирских перевозок, он также неофициально называется Париж-Ватри или Париж-Ватри (Дисней), хотя он находится в 147 км (91 миль) к востоку от центра Парижа и приблизительно в 105 км (65 миль) от парижского Диснейленда.

История 
История аэропорта Шалон-Ватри началась в 1950 году, когда во время холодной войны НАТО столкнулась с рядом проблем, пытаясь решить для сохранения авиации в случае войны. Планирование сохранения ВВС после первого удара в обычных и ядерных войнах должны были разрабатываться именно здесь. Строительство началось в 1953 году, авиабаза Ватри была рассчитана на 50 истребителей с построением трех больших ангаров. После выхода Франции из интегрированной военной структуры НАТО в 1967 году американские войска покинули авиабазу Ватри, и она была закрыта.

В течение многих лет авиабаза Ватри находилась под контролем французских ВВС и использовалась в качестве учебного центра. Около 2000 года она была передана на службу интересам гражданской авиации и сегодня используется в качестве международного грузового и коммерческого пассажирского аэропорта.

Airbus иногда использует этот аэропорт для проведения испытаний самолётов, например, тестов A350 Velocity Minimum Unstick.

Средства обслуживания 
Аэропорт находится на высоте 586 футов (179 м) над уровнем моря. У него есть одна проложенная взлетно-посадочная полоса, обозначенная 10/28, которая имеет размер 3860 на 45 метров (12 664 футов × 148 футов).

Авиакомпании и направления вылетов

Ссылки 
 Official website
 Current weather for LFOK at NOAA/NWS
 Accident history for XCR at Aviation Safety Network

Примечания 

Аэропорты Франции